Czwarte piętro – film amerykański z 1999 roku
 Czwarte piętro – film hiszpański z 2003 roku (tytuł alternatywny: 4. piętro)